Невелев — фамилия.

Известные носители:
 Невелев, Роман Самуилович (род. 1973) — российский рок-музыкант.
 Невелев, Феликс Валерьевич (род. 1968) — российский теле- и радиоведущий, журналист.
 Невелева, Светлана Леонидовна (род. 1937) — российский индолог.